Змагання з баскетболу на літніх Олімпійських іграх 1936 були першими офіційними для цього виду спорту, оскільки на літніх Олімпійських іграх 1904 року баскетбол був представлений як демонстраційний вид спорту. Турнір проводився з 7 серпня до 14 серпня 1936 року в Берліні, Німеччина. 21 країна брала участь у змаганнях, що зробило баскетбольний турнір найбільшим серед командних видів спорту.

Міжнародна федерація баскетболу, яка є керівним органом міжнародного баскетболу, використовувала турнір 1936 року для експериментів з баскетболу на відкритому повітрі. Як майданчики для змагань, були використані тенісні корти. Це викликало проблеми, коли погода була несприятливою, особливо під час фінальної гри.

Медалі були вручені Джеймсом Нейсмітом, винахідником Баскетболу. Усі медалі дісталися північноамериканським командам.

Результати

Основний раунд

Турнір за 5-е місце

Посилання 

 Результати на www.sports-reference.com  

Олімпійські ігри
1936 у баскетболі‎
Серпень 1936